Този списък на градовете във Венецуела е от преброяването през 2005 г.

Други градове 
Някои от тези градове не са между най-големете във Венецуела, но са обект на туризъм заради своите исторически и културни забележителности.

 Карипе
 Кумана
 Ла Асунсион
 Гуайра
 Ла Виктория
 Лос Текес
 Окумаре дел Туй
 Пуерто Аякучо
 Сан Карлос
 Сан Хоакин
 Сан Хуан де Лос Морос
 Сан Фелипе
 Сан Фернандо де Апуре
 Тукупита
 Трухильо
 Вале де ла Паскуа
 Сиудад Охеда

 
Венецуела